Франжо́ли (от ) — итальянская фамилия.

Известные представители:

 Франжоли, Андрей Афанасьевич (1848—1883) — русский революционер-народоволец, участник покушения на императора Александра II.
 Франжоли, Владимир Тимофеевич (1882— ?) — редактор газеты «Вятская речь».
 Франжоли, Дмитрий Афанасьевич (1863—1932) — русский революционер.
 Франжоли, Людмила Тимофеевна (1896—1992) — советская театральная актриса.
 Франжоли, Мария Анисимовна (1857—1910) — жена Т. А. Франжоли, состояла под надзором полиции.
 Франжоли, Николай Афанасьевич (1856— ?) — русский революционер.
 Франжоли, Тимофей Афанасьевич (1854—1915) — русский революционер.

См. также 
 Франжоли-Завадская, Евгения Флориановна (1852—1883) — русская революционерка, жена А. А. Франжоли.

Примечания